Hierba piojera es un nombre común usado en botánica para referirse a:

 la planta Delphinium staphisagria;
 la planta Pulicaria paludosa;
 la planta Ruta chalepensis;
 la planta Santolina chamaecyparissus; o
 la planta Santolina rosmarinifolia.